Marco Benassi, vero nome di Benny Benassi – musicista italiano 
 Marco Benassi – calciatore italiano